Le nom Georgios ou Giorgos Marinos (grec :  ou ) peut désigner :
 , homme politique de la République des Îles Ioniennes
  (1939-), chanteur et acteur grec
 Georgios Marinos (né en 1954) (1954-), homme politique grec